A japán nagydíj volt a 2013-as MotoGP-világbajnokság tizenhetedik, utolsó előtti futama. A versenyt Motegiben rendezték október 27-én.

A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte, ezzel folytatta a felzárkózást Marc Márquez mögött, a Moto2-ben Pol Espargaró végzett az élen, aki így megszerezte a Moto2-es világbajnoki címet, míg a Moto3-ban Álex Márquez diadalmaskodott.

A Yamahánál a 200-as szám jegyében telt a hétvége, ugyanis Valentino Rossi karrierje kétszázadik királykategóriás versenyét futotta, Lorenzo pedig a Yamaha kétszázadik győzelmét szerezte meg.

MotoGP

Moto2

Az első rajtot követően a verseny félbeszakadt Scott Redding, Álex Mariñelarena és Esteve Rabat balesete miatt. Az újraindítással a verseny tizenöt körösre rövidült.

Moto3

Jegyzetek 

Japán
motogp